Апостольский префектура Шаши () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Шаши, Китай. Апостольская префектура Шаши распространяет свою юрисдикцию на часть провинции Хубэй. Апостольская префектура Шаши подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

6 июля 1936 года Римский папа Пий XI издал буллу Ad Catholicum, которой учредил апостольскую префектуру Шаши, выделив её из апостольского викариата Ичана (сегодня - Епархия Ичана).

Ординарии апостольской префектуры 

 священник Julian Edward Dillon (1936 — 1961);
 Sede vacante — с 1961 года по настоящее время.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ad Catholicum, AAS 29 (1937), стр. 21

Ссылки 

 Информация

Католические епархии Китая